Desa Ngampelrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngampelrejo (administrativ by i Indonesien, lat -8,21, long 113,37), Jawa Timur, 
 Desa Ngampelrejo (administrativ by i Indonesien, lat -6,81, long 111,79), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar